Отноше́ние:
 Родство — отношения, основанные на происхождении от общего предка или возникшие в результате заключения брака.
 Межличностные отношения — совокупность взаимодействий между людьми.
 Общественные отношения — взаимосвязи, возникающие в социальном взаимодействии, связанные с положением людей и функциями, выполняемыми ими в обществе.
 Международные отношения — вид общественных отношений, выходящих за рамки внутриобщественных отношений и территориальных образований.
 Отношение (философия) — философская категория или научный термин, обозначающий любое понятие, реальным коррелятом которого является определенное соотнесение (связь) двух и/или более предметов и/или явлений.
 Отношение в социологии, психологии, антропологии — связь или взаимодействие людей, или их сообществ между собой или характерная направленность их действий («отношение партии к крестьянству»).

Математика и информатика 
 Отношение — то же, что и соотношение: результат деления одной величины на другую.
 Отношение (теория множеств) — математическая структура, которая формально определяет свойства различных объектов и их взаимосвязи (в частности, бинарное отношение между двумя объектами, например  и  между числами); см. также предикат.
 Отношение (реляционная модель) — фундаментальное понятие реляционной модели данных. Отношение состоит из заголовка и тела. Заголовок представляет собой множество атрибутов (именованных вхождений типа данных в заголовок отношения), а тело — множество кортежей, соответствующих заголовку.

См. также 

 Двойное отношение
 Отношение направленных отрезков